Bellone bezeichnet
 Bellone, weiße Rebsorte aus Italien

Bellone ist der Familienname folgender Personen:
 Bruno Bellone (* 1962), französischer Fußballspieler
 Enrico Bellone (1938–2011), italienischer Wissenschaftshistoriker
Gilbert Bellone (* 1942), französischer Radrennfahrer
 Stefano Bellone (* 1955), italienischer Fechter
 Steve Bellone (* 1969), US-amerikanischer Politiker
 Virgilio Bellone SDB (1907–1981), italienischer Ordenspriester und Musiker